Kirchstätt ist der Ortsname von

 Kirchstätt (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Kirchstätt (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kirchstätt (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kirchstätt (Traunreut), Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kirchstätt (Obertrum am See), Ortsteil der Gemeinde Obertrum am See, Salzburger Land, Österreich

Siehe auch: 
 Kirchstatt
 Kirchstätten